Facchinetti peut faire référence à :

Patronymie

 Cesare Facchinetti (1608-1683), un cardinal italien du  ;
 Cipriano Facchinetti (1889-1952), un journaliste et homme politique italien ;
 Giovanni Antonio Facchinetti de Nuce (1575-1606), un cardinal italien du  siècle et du début du  ;
 Gilbert Facchinetti, (1936-2018), un entrepreneur suisse ;
 Mickaël Facchinetti (1991- ), un footballeur suisse.

Homonymie de patronyme italien